Змойро (варианты Змойра, Змойрэ, Змура, Змора) — еврейская фамилия, имевшая на начало XX века наибольшее распространение в Хотине, Бердичеве, Летичеве, Литине и Москве.

 Змойро, Эдуард Петрович (1926—1984) — советский театральный режиссёр и художник.
 Бабина-Невская, Берта Александровна (урождённая Берта Элхоновна Змойро, 1886—1983) — член партии эсеров, литературный критик, поэт, мемуарист и переводчик.

 Змойра, Исрул (Исраэль Змора, 1899—1983) — израильский литературовед, писатель, переводчик и издатель.
 Змойра, Мозес (Моше Змора, 1888—1961) — 1-й Председатель Верховного Суда Израиля.

 Земюррэй, Сэмюэл (Самуил Давидович Змура, 1877—1961) — американский предприниматель.